Marc Lawrence (1910-2005) – attore statunitense
Marc Lawrence (1959) – regista e sceneggiatore statunitense